Kierkejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kierkejaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (20,8 ha)
Kierkejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 735077-166401), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kierkejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 738731-169092), sjö i Jokkmokks kommun,  (11,2 ha)
Kierkejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 739959-169971), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn